Oceaniens del av kvalspelet till världsmästerskapet i fotboll 2014 organiseras av OFC. Totalt deltar elva lag och spelar om en playoff-plats till Fotbolls-VM.

Format
De fyra lägst rankade lagen (baserat på Fifas världsranking 2011 och andra "sportsliga överväganden") spelar en första omgång där alla möter alla i en match. Vinnaren av gruppspelet går tillsammans med de sju återstående OFC-lagen vidare till den andra omgången, tillika Oceaniska mästerskapet 2012. Lagen delas in i två grupper där de två första lagen i varje grupp går vidare till tredje och sista omgången1. I detta gruppspel möts alla lag två gånger och segraren möter det fjärdeplacerade laget från Central- och Nordamerika (CONCACAF) i ett dubbelmöte om en plats i VM-slutspelet.

1) Observera att denna tredje omgång av VM-kvalet inte är en del av Oceaniska mästerskapet vilket avgörs som en separat tillställning.

Första omgången

Andra omgången

Grupp A

Grupp B

Tredje omgången

2011 i Oceanien
2012 i Oceanien
2013 i Oceanien
Fotbollsåret 2012
Fotbollsåret 2013
OFC